Pesem Evrovizije 1964 je bil 9. Izbor za Pesem Evrovizije prireditev zapovrstjo. Prireditev je potekala 21. marca 1964 v danski prestolnici. Prvič na sploh je nastopila Portugalska, Švedska pa se zaradi stavke umetnikov izbora ni udeležila.

Med belgijskim nastopom je na oder stopil moški iz občinstva ter v rokah držal transparent z napisom zoper voditelja militarnega režima v Španiji in na Portugalskem, torej zoper Franca in Salazarja.

Prvič je zmagala Italija. Nemčija, Portugalska, Švica in Jugoslavija so vse prvič ostale brez točk. Portugalska je postala prva država, ki je ostala brez točk ob prvem nastopu na prireditvi. Nizozemska je poslala na izbor Anneke Grönloh, pevko z indonezijskimi koreninami - prvič se je zgodilo, da je nastopil izvajalec neevropskega porekla.

Enako kot leta 1956 ni znano, da bi se ohranil posnetek celotne prireditve.

Rezultati 
<div class="plainlinks">
<TABLE BORDER="1" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0">
    Država(jezik)
    Izvajalec
    Pesem
    Uvrstitev
    Točke
<TR> 
<TD COLSPAN="5" ALIGN="CENTER" STYLE="BACKGROUND:#EFEFEF;">Za ogled besedila pesmi kliknite * (zunanje povezave)</FONT></TD>
</TR>
     Luksemburg(francoščina)
    Hugues Aufray
    Dès que le printemps revient *
    4
    14
     Nizozemska(nizozemščina)
    Anneke Groenloh
    Jij Bent Mijn Leven *
    10
    2
     Norveška(norveščina)
    Arne Bendiksen
    Spiral *
    8
    6
     Danska(danščina)
    Bjørn Tidemand
    Sangen om dig*
    9
    4
     Finska(finščina)
    Lasse Mårtenson
    Laiskotellen*
    7
    9
     Avstrija(nemščina)
    Udo Jürgens
    Warum nur, warum? *
    6
    11
     Francija(francoščina)
    Rachel
    Le chant de Mallory*
    4
    14
     Združeno kraljestvo(angleščina)
    Matt Monro
    I Love the Little Things *
    2
    17
     Nemčija(nemščina)
    Nora Nova
    Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne* 
    13
    0
     Monako(francoščina)
    Romuald
    Où sont-elles passées? *
    3
    15

     Portugalska(portugalščina)
    Antonio Calvário
    Oração * 
    13
    0
     Italija(italijanščina)
    Gigliola Cinquetti
    Non ho l'età *
    1
    49
     Jugoslavija(bošnjaščina)
    Sabahudin Kurt
    Život je sklopio krug *
    13
    0
     Švica(italijanščina)
    Anita Traversi
    I Miei Pensieri * 
    13
    0
     Belgija(francoščina)
    Robert Cogoi
    Près de ma rivière * 
    10
    2
     Španija(španščina)
    Nelly, Tim & Tony (TNT)
    Caracola * 
    12
    1
</TABLE>

Score sheet 
     
    Žirije
    Luksemburg
    Nizozemska
    Norveška
    Danska
    Finska
    Avstrija
    Francija
    Združeno kraljestvo
    Nemčija
    Monako
    Portugalska
    Italija
    Jugoslavija
    Švica
    Belgija
    Španija
    Izvajalci
    Luksemburg
     
    3
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    5
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    Nizozemska
    0
     
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Norveška
    0
    0
     
    5
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Danska
    0
    0
    1
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    Finska
    0
    0
    3
    3
     
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Avstrija
    0
    0
    0
    0
    0
      
    0
    0
    0
    0
    0
    5
    0
    0
    1
    5
    Francija
    1
    0
    0
    0
    0    
    3
     
    0
    0
    5
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    Velika Britanija
    0
    1
    5
    0
    3    
    1
    1
     
    1
    0
    0
    0
    0
    5
    0
    0
    Nemčija
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Monako
    3
    0
    0
    0
    0    
    0
    5
    0
    0
     
    0
    0
    3
    1
    3
    0
    Portugalska
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    Italija
    5
    5
    0
    0
    5    
    5
    0
    5
    3
    3
    5
     
    5
    3
    5
    0
    Jugoslavija
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    Švica
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    Belgija
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
     
    0
    Španija
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
     
Zaporedje držav v preglednici je enako zaporedju nastopov.

Zemljevid 

 Zeleno = države udeleženke.
 Rumeno = države, ki so že nastopile, a ne tega leta.

Pesem Evrovizije po letih